tišina, nedostatak zvuka

Naselja u Hrvatskoj:
 Tišina Erdedska, naselje u općini Martinska Ves, Sisačko-moslavačka županija
 Tišina Kaptolska, naselje u općini Martinska Ves, Sisačko-moslavačka županija

Naselja u BiH:
  Tišina (Bosanski Šamac, BiH), naselje podijeljeno između općina Domaljevac-Šamac (FBiH) i Bosanski Šamac (RS).
  Tišina (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica

Slovenija:
  Tišina (Tišina, Slovenija), naselje u općini Tišina 
  Općina Tišina, općina u Sloveniji